Harry Golombek (1911-1995), een Britse schaakgrootmeester
6456 Golombek, een Mars-kruisende planetoïde